Schwabenhof ist der Ortsname von

 Schwabenhof (Balderschwang), Ortsteil der Gemeinde Balderschwang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Schwabenhof (Ensdorf), Ortsteil der Gemeinde Ensdorf, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern

 Schwabenhof (Gemeinde Neutal), Katastralgemeinde der Gemeinde Neutal, Bezirk Oberpullendorf, Burgenland